Esca steht für:
 Esca (Weinbau), Krankheit der Weinrebe
 in der Fischkunde der sogenannte Köder am Ende der Angel bei der Fischordnung der Armflosser
 Esca (Fluss), Nebenfluss des Aragón in Spanien
 Esca Food Solutions, fleischverarbeitendes Unternehmen
 Esca (Einheit), ein historisches Längenmaß

ESCA steht als Abkürzung für:
 Electron Spectroscopy for Chemical Analysis, siehe Röntgenphotoelektronenspektroskopie

 , Spanien, ES-CA, als ISO-3166-2-Code

Siehe auch:
 Eska (Begriffsklärung)
 ESGA (Begriffsklärung)
 SK (Begriffsklärung)

ESCA

en:ESCA